Quartetto n. 14 – composizione di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 14 – composizione di Franz Schubert
 Quartetto n. 14 (Quartetto d'archi in sol maggiore K 387) – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart